North Bend (Nebraska)
North Bend (Ohio)
North Bend (Oregon)
North Bend (Washington)

Desambiguações de topônimos